Die Liste der Bürgermeister von Niamey ist chronologisch geordnet. Sie umfasst alle Bürgermeister und äquivalente Amtsträger der Stadt Niamey seit der Einführung des Amts im Jahr 1956.

Einzelnachweise 

Niamey
Burgermeister Niamey